Korosec oder Korošec steht für:

 Anton Korošec (1872–1940), slowenischer bzw. jugoslawischer Politiker und Premierminister des SHS-Königreichs
 Ingrid Korosec (* 1940), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Yvonne Korosec (* 1970), deutsche Fernsehmoderatorin und Buchautorin, siehe Yvonne Willicks

Siehe auch:
 Korošec